Hagenthal ist der Name zweier benachbarten Gemeinden im Sundgau:
 Oberhagental: Hagenthal-le-Haut
 Niederhagental: Hagenthal-le-Bas